Hiroki Yamada (ur. 1982) – japoński skoczek narciarski
 Hiroki Yamada (ur. 1988) – japoński piłkarz